Dalangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dalangan, Sukoharjo, by, Jawa Tengah, 
 Dalangan, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Dalangan, Blora, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar